3642 Frieden – asteroide della fascia principale

Persone 

 Pierre Frieden- politico lussemburghese
 Tanja Frieden- snowboarder svizzera